"I've Been Working on the Railroad" (em português: Estive trabalhando na ferrovia) é uma canção folclórica estadunidense popular no país. A primeira versão publicada aparece como "Levee Song" em Carmina Princetonia, um livro da Princeton University songs publicado em 1894. A mais antiga gravação da música foi pela banda Sandhills Sixteen, lançada pela Victor Records em 1927.

Letra
A versão moderna da música é essa:

Canções dos Estados Unidos